Henkes ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Henkes (* 1984), deutsche Handballspielerin
 Arne Henkes (* 1978), deutscher Journalist
 Harold Henkes (1918–2010), niederländischer Mediziner
 Heinz-Jürgen Henkes (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Judd Henkes (* 2001), US-amerikanischer Snowboarder
 Kevin Henkes (* 1960), US-amerikanischer Schriftsteller und Illustrator
 Klaus Henkes (1929–2003), Generalleutnant der Nationalen Volksarmee und Generaldirektor der INTERFLUG
 Paul Henkes (1898–1984), luxemburgischer Schriftsteller und Lyriker
 Peter Henkes (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Richard Henkes SAC (1900–1945), deutscher Pallottinerpater, Seliger

Sonstiges:
 Henkes-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis